

Geografia 
 Spagna
 Cedillo –  comune nella comunità autonoma dell'Estremadura
 Cedillo del Condado – comune nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Cedillo de la Torre – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Christian Martínez Cedillo – ex calciatore messicano, portiere
 Julio Cedillo – attore statunitense di origini messicane

Altro 
 Ribellione di Cedillo – insurrezione messicana del 1938 contro il governo del presidente Lázaro Cárdenas del Río